Па́вел Анто́нов:
 Антонов, Павел Иванович (род. 1963) — российский фотохудожник.
 Антонов, Павел Николаевич (1923—1985) — советский военный лётчик, ас Великой Отечественной войны.
 Антонов, Павел Тихонович (1904—1980) — участник освоения целинных и залежных земель Казахстана, Герой Социалистического Труда.